Isabel de Ibelín  puede referirse a:
 Isabel de Ibelín (1241-1324), reina de Chipre y Jerusalén.
 Isabel de Ibelín (1252-1282), señora de Beirut y reina de Chipre.
 Isabel de Ibelín (?-1315), noble, hija de Balduino de Ibelín.